Parabelbahn steht
 in der terrestrischen Physik für den Modellfall der ballistischen Kurven, die Wurfparabel
 in der Astrophysik für die parabelförmigen Lösungen der Keplergleichung, siehe Keplerbahn
 in der Kometenforschung für den oft unmerklichen Übergang zu Hyperbelbahnen.